Villanueva de los Infantes hace referencia a tres localidades españolas:

 Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
 Villanueva de los Infantes (Orense)
 Villanueva de los Infantes (Valladolid)